Micrambe är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1863. Micrambe ingår i familjen fuktbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fuktbaggar
Micrambe